The End of the Beginning () — дебютный студийный альбом ирландской пост-рок-группы God Is an Astronaut, вышедший в 2002 году.

Об альбоме 
В качестве названия альбома, вероятно, была использована фраза из известной цитаты премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (Речь в резиденции лондонского лорд-мэра после сражения при Эль-Аламейне в Северной Африке, 10 ноября 1942 года):

Это ещё не конец. Это даже не начало конца. Но это, возможно, конец начала.

Список композиций 
 The End of the Beginning — 4:15
 From Dust to the Beyond — 5:17
 Ascend to Oblivion — 5:00
 Coda — 5:04
 Remembrance — 4:20
 Point Pleasant — 5:03
 Fall from the Stars — 4:27
 Twilight — 5:03
 Coma — 1:16
 Route 666 — 4:34
 Lost Symphony — 5:16

Переиздание 2004 года 
 NIWS — 3:55
 Route 666 (live Oxegen Festival 2004) — 6:02
 Point Pleasant (live Oxegen Festival 2004) — 4:47

Участники записи 
 Торстен Кинселла (Torsten Kinsella) — вокал, гитары, клавишные, программирование 
 Нильс Кинселла (Niels Kinsella) — бас-гитара, гитары, клавишные
 Томас Кинселла (Thomas Kinsella) — соавтор «Remembrance», «Ascend to Oblivion», «Point Pleasant», «Fall from the Stars»
 Ноэль Хили (Noel Healy) — соавтор «From Dust to the Beyond», «Coda»

Обложка альбома и внутреннее оформление - Нильс Кинселла

Все песни спродюсированы - God Is An Astronaut, кроме треков 6 и 11 - сопродюсер Пэт О' Доннелл

Все композиции сочинены - Торстен Кинселла, Нильс Кинселла, Томас Кинселла, Ноэль Хили

Записано на студии Quill Lane Studio

Альбомы God Is an Astronaut
Дебютные альбомы 2002 года
Альбомы построка
Альбомы Revive Records